Blackmore End kan syfta på:

 Blackmore End, Essex – en ort i Essex, England
 Blackmore End, Hertfordshire – en ort i Hertfordshire, England
 Blackmore End, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England